Eberstal ist der Name folgender Orte:

 Eberstal (Ingelfingen), Teilort von Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eberstal (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Eberstal (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich